Bilabrin steht für:

 Bilabrin (Kellé), Weiler in der Gemeinde Kellé in Niger 
 Bilabrin (N’Guigmi), Dorf in der Gemeinde N’Guigmi in Niger